Rezerwat przyrody Złota Góra – rezerwat przyrody w województwie małopolskim
 Rezerwat przyrody Złota Góra – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim